El nahuatlismo huizache (también huisache o güizache), como nombre vulgar en México, puede referirse a las siguientes especies de plantas de la subfamilia de las mimosoideas, en la familia de las fabáceas:
 Acacia farnesiana.
 Acacia pennatula.
 Acacia tortuosa.
 Pithecollobium albicans.
 Pithecollobium acatlense.
 Pithecollobium palmeri.
 Ceasalpina cacalaco.
 Goldmaria foetida.